British Empire Trophy 1948 je bila peta dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1948. Odvijala se je 2. maja 1948 v mestu Douglas na otoku Man.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1948
Sezona Velikih nagrad 1948